de latere, Italiaanse naam van de Willem Ruys (schip, 1947)
Achille Lauro (artiest)